Boso steht für:

 eine japanische Halbinsel, siehe Bōsō-Halbinsel
 einen Hersteller von Blutdruckmessgeräten, siehe Bosch und Sohn
 einen Ort in der Region Diffa in Niger, siehe Bosso
 eine in Mali verbreitete Sprache, siehe Bozo (Sprache)

Folgende Personen hießen Boso oder Boson:
 Boso von Bec, Abt von Le Bec 1124–1136
 Boso von Konstanz, Bischof von Konstanz 642–676
 Boso von Merseburg, Bischof von Merseburg 968–970
 Boso von Montivilliers (1065/66–1136)
 Boso (Kardinal) († 1181), Kardinal 
 Boso de Granges (Boso II. de Granges; † 1243), von 1237 bis 1243 Bischof von Sitten

Aus den Familien der Bosoniden und Buviniden:
 Boso von Arles, genannt der Alte († vor 855), Graf von Arles und in Italien, Stammvater der Bosoniden
 Boso († 874/878), Graf in Italien, dessen Sohn
 Boso von Vienne (von der Provence, von Niederburgund) († 887), Graf von Vienne, König von Niederburgund, Enkel Bosos von Arles
 Boso von Tuscien († nach 936), Graf von Avignon, Markgraf von Tuscien, Enkel des Herzogs Hugbert von Transjuranien, Urenkel des Boso von Arles
 Boso († 949/951), Bischof von Piacenza, Erzkanzler des HRR, unehelicher Sohn des Königs Hugo von Italien, Enkel Hugberts
 Boso I. (Provence) (895–935), Graf von Provence, Schwiegersohn Bosos von Avignon
 Boso II. (Provence) († 965/967), Graf von Avignon und Arles

Siehe auch:
 Bozo (Begriffsklärung)